Giovanni Luigi Pavarino  (Turim, 27 de dezembro de 1867 – Turim, 3 de novembro de 1937) foi um naturalista italiano.

Naturalistas da Itália